Als Warkany-Syndrom werden zwei Syndrome beschrieben:

Als Warkany-Syndrom 1 wird ein auf dem X-Chromosom gelegener Gendefekt mit rezessivem Erbgang bezeichnet.

Als Warkany-Syndrom 2 wird die Mosaik-Trisomie 8 bezeichnet. 

Benannt wurden beide Syndrome nach Joseph Warkany (1902–1992), einem US-amerikanischen Kinderarzt und Humangenetiker am Christ Hospital in Cincinnati, Ohio.

Genetische Störung